Ma Hada La Hada é o sétimo álbum de estúdio da cantora libanesa Najwa Karam. Após o retorno de uma turnê mundial extremamente bem sucedida, Najwa voltou para o Líbano com uma mente fresca e cheia de idéias para as suas novas canções. "Ma Hada La Hada" tem um som bem diferente dos seus álbuns anteriores, um CD mais contemporâneo com bastante influência de batidas estrangeiras e melodias sintetizadas com o tradicional libanês. Por ter uma excelente divulgação da faixa-título junto com um videoclipe no estilo de um filme curta metragem, o álbum foi bem recebido pelo público árabe e obteve um grande sucesso.

Faixas do CD
 "El Tahady" (A Competição)
 "Habib el-Zein" (Meu Amado)
 "El-Helw" (O Mais Bonito)
 "Ma Hada La Hada" (Ninguém É de Ninguém)
 "Bedy Mnagem" (Eu Quero um Mágico)
 "Bthouthiq Feeyi" (Você Acreditou em Mim)
 "Bgareb Ensa" (Eu Tentei Esquecer)

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 1998